Хондзёдзо (яп. 本醸造 хондзё:дзо:, «правильно ферментированный») — японский термин, который может обозначать:

 Одну из разновидностей саке
 Одну из разновидностей соевого соуса

Японская кухня